Джералд Окамура (; род. 1940, , Территория Гавайи, США) — американский киноактёр.

С 1953 года начал заниматься боевыми искусствами (первоначально дзюдо, затем также айкидо, тэквондо, кунфу). С 1975 года начал сниматься в кино как дублёр, а с 1976 года — как актёр, главным образом, в фильмах о боевых искусствах.

Окамура также известен как разработчик оружия для киносъёмок.

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт (на английском) 

Актёры США
Родившиеся в 1940 году
Персоналии по алфавиту